Dominique De Beir (née en 1964), artiste plasticienne, peintre et créatrice d'installations
 Hélène De Beir (1974-2004), collaboratrice de médecin sans frontière